Bill Smith, bassista degli Atomic Rooster
 Bill Smith, calciatore inglese
 Bill Smith, (n. 1949), cestista statunitense
 Bill Smith (n. 1939), cestista statunitense
 Bill Smith, clarinettista
 Bill Smith, giocatore di poker statunitense
 Bill Smith, tennista statunitense

Pagine correlate 
 William Smith